Zvláštní škola může znamenat:

 starší název škola pro speciální školu („praktickou“) Je pro  nebo pro zaostale a postizene deti, ale nejvetsi duvod je ten,ze jim to v zakladni skole neslo